

Noms communs

Chimie minérale 
 nickel, un élément chimique de symbole Ni et de numéro atomique 28 ; le corps simple, ses alliages et ses composés

La pièce de monnaie 
Le « nickel » désigne la pièce de cinq cents aux États-Unis et au Canada.

Astronomie 
 (14511) Nickel est un astéroïde découvert en 1996 par Spacewatch à Kitt Peak.

Usages symboliques du précédent mot corps simple

Les noces de nickel 
Les noces de nickel symbolisent les  de mariage dans le folklore français.

Expressions populaires 
L'expression française « nickel », qui peut venir de la qualité de surface de l'alliage  « nickel-chrome » ou de la surface nette, lumineuse, peu altérable du  métal nickel après polissage est une connotation de la propreté et de netteté.

Une autre expression, issue de l'argot du début , très courante en 1918, « avoir les pieds nickelés » possède la même origine sémantique. Elle signifiait à l'origine vers 1898 tout à la fois « avoir les chaussures bien propres, refuser de marcher (au pas), refuser d'obéir à un ordre » et pendant la Grande Guerre « être nickel comme un obus (avant d'être tiré au canon), ne pas avoir mis ses pieds dans la boue des tranchées, ne pas avoir mis ses mains dans le cambouis, n'avoir ni travaillé ni combattu pour quoi que ce soit, avoir profité du système pendant la Guerre ». Elle a rapidement permis la description succincte d'un être profiteur et paresseux, mais qui manque bien souvent d'expérience, une fois confronté à la vie concrète (ce qui a donné leur nom aux Pieds Nickelés).  Petit à petit, l'expression populaire s'est amplifiée, et désigne au  des personnages peu recommandables, comploteurs, filous, à la fois malhonnêtes et manquant de sérieux et de réflexion lors de l'accomplissement de leurs actes crapuleux.

À l'inverse, en France le terme « nickel » peut - dans le langage courant - signifier  « parfait », « parfaitement propre », « comme neuf », ou exprimer un sentiment de satisfaction. On dit d'une chose bien qu'elle est 'nickel' lorsque l'on ne peut trouver les mots pour expliquer pourquoi elle est bien.  : « Ça te va si je passe te prendre ce soir vers 20h00 ? » / « Nickel ! »  : « Regarde, j'ai lavé ma voiture, elle est nickel ! »

Arts graphiques et sonores 
 Nickel est un album live d'Alain Souchon sorti en 1990 ;
 Nickel Creek est un groupe de bluegrass progressif, fondé en 1989, et récompensé par un Grammy Award en 2003.

Économie et société 
 Nickel : service de compte bancaire et de moyen de paiement ;
 Nickel : aux États-Unis, on appelle communément nickel une pièce de cinq cents, soit 1/ de dollar américain ;
 Norilsk Nickel (NN) est une société russe spécialisée dans l'exploitation et la transformation du nickel et du palladium (3/4 de la production mondiale) dans la région de Norilsk, dans le kraï de Krasnoïarsk ;
 Nickel est une marque de cosmétiques pour hommes appartenant à l'Oréal ;
 Critères de reconnaissance du nickel comme cause de maladie professionnelle.

Géographie 
 Nickel Belt est une circonscription électorale fédérale située dans la région de Sudbury, en Ontario ;
 Nikel (en ) est une ville minière située dans l'oblast de Mourmansk au Nord-Ouest de la Russie.

Sport 
 MFK Norilsk Nickel est un club de football russe de Norilsk en Sibérie fondé en 1993.

Noms propres 
Nickel peut l'abréviation du nom-prénom Nicolaus, Nickelas ou Nicklaas, c'est-à-dire d'une variante latine ou germanique de Nicolas.

 Arno Nickel (né en 1952), joueur d'échecs allemand
 Bernd Nickel (né en 1949), joueur de football allemand
 Goschwin Nickel (1582-1664), prêtre jésuite allemand
 Greg Nickels (né en 1955), homme politique américain
 Günther Nickel (né en 1949), athlète allemand
 Harald Nickel (1953-2019), joueur de football allemand
 Hartmut Nickel (1944–2019), joueur et entraîneur de hockey sur glace allemand
 Helmut Nickel (1924-2019), auteur de bande dessinée et conservateur de musée allemand
 Jochen Nickel (né en 1959), acteur allemand
 Karl Nickel (1924-2009), mathématicien allemand
 Lea Nikel (1918-2005), peintre israélienne
 Rafael Nickel (né en 1958), escrimeur allemand
 Uta Nickel (née en 1941), femme politique allemande

Homonymie de patronyme